Kameni grad naziv je petog albuma zadarske klape Intrade. Album je 2008. objavila diskografska kuća Scardona.

Popis pjesama

Izvori

Vanjske poveznice 
Scardona: Klapa Intrade – Kameni grad 

Albumi Klape Intrade
Albumi iz 2008.